Shale (roccia), una roccia sedimentaria
Shale gas, un gas naturale
Shalë, un comune dell'Albania